Il doppio del Virginia Slims of California 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Hana Mandlíková e Wendy Turnbull erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Mandlíková con Jana Novotná e la Turnbull con Zina Garrison.

La Garrison e la Turnbull hanno perso nei quarti di finale contro Mary Joe Fernández e Terry Phelps.

La Mandlíková e la Novotná hanno perso in finale 6–4, 6–4 contro Rosemary Casals e Martina Navrátilová.

Teste di serie
 Zina Garrison /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (quarti di finale)
 Elise Burgin /  Robin White (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Jana Novotná (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of California 1988